-{R}- grupa se može odnositi na:

 Bočni lanac u hemiji
 Temperirana reprezentacija u matematici